

Architettura 
 Chiesa di Saint-Sulpice – chiesa situata a Parigi (Francia)
 Fontana di Saint-Sulpice – fontana situata a Parigi (Francia)
 Osservatorio di Saint-Sulpice – osservatorio astronomico situato a Saint-Sulpice (Francia)
 Place Saint-Sulpice – piazza situata a Parigi (Francia)

Geografia

Canada 
 Saint-Sulpice – comune nella regione Lanaudière (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento dell'Oise
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Ham, comune nel dipartimento della Somme

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Sainte-Foy-Saint-Sulpice, comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Villerest, comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Sulpice-des-Rivoires – comune nel dipartimento dell'Isère

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento dell'Alta Saona
 Saint-Sulpice, già Saint-Sulpice-aux-Amognes – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Condal, comune nel dipartimento della Saona e Loira

Bretagna 
 Saint-Sulpice-des-Landes – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Sulpice-la-Forêt – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Sulpice-de-Pommeray – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher

Île-de-France 
 Saint-Sulpice-de-Favières – comune nel dipartimento dell'Essonne

Normandia 
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Saint-Hilaire-le-Châtel, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Saint-Vigor-le-Grand, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville, già Saint-Sulpice-de-Graimbouville – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Sulpice-sur-Risle – comune nel dipartimento dell'Orne

Nuova Aquitania 
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Saint-Sulpice-et-Cameyrac, comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Sulpice-d'Arnoult – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Sulpice-de-Cognac – comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Sulpice-de-Faleyrens – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Sulpice-de-Guilleragues – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Sulpice-de-Mareuil – ex comune ora frazione di Mareuil-en-Périgord, comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Sulpice-de-Pommiers – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Sulpice-de-Roumagnac – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Sulpice-de-Royan – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Sulpice-de-Ruffec – comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Sulpice-d'Excideuil – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Sulpice-et-Cameyrac – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Sulpice-Laurière – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Sulpice-le-Dunois – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Sulpice-le-Guérétois – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Sulpice-les-Bois – comune nel dipartimento della Corrèze
 Saint-Sulpice-les-Champs – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Sulpice-les-Feuilles – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne

Occitania 
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Sénergues, comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Sulpice-la-Pointe, già Saint-Sulpice – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Sulpice-sur-Lèze – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna

Paesi della Loira 
 Saint-Sulpice – comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Blaison-Saint-Sulpice, comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Sulpice-des-Landes – comune nel dipartimento della Loira Atlantica
 Saint-Sulpice-en-Pareds – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Sulpice-le-Verdon – ex comune ora frazione di Montréverd, comune nel dipartimento della Vandea

Svizzera 
 Saint-Sulpice – comune nel distretto dell'Ouest lausannois (Canton Vaud)
 Saint-Sulpice – ex comune ora frazione di Val-de-Travers, comune nel distretto di Val-de-Travers (Canton Neuchâtel)

Trasporti 
 Saint-Sulpice – stazione della metropolitana di Parigi (Francia)

Pagine correlate 
 Saint-Sulpice-des-Landes – pagina di disambiguazione
 San Sulpizio – pagina di disambiguazione